

Patronyme 
 Alain Ayache (1936-2008), patron de presse
 Germain Ayache (1915-1990), spécialiste de l'histoire du Maroc.
 Jennifer Ayache (1983-), chanteuse française
 Olivier Ayache-Vidal (1969-), un réalisateur et scénariste français
 William Ayache (1961-), footballeur français 
 Yahia Ayache (1965-1996), artificier et un des principaux chefs de l'aile militaire du Hamas, les Brigades Izz al-Din al-Qassam

Nom de tribu 
 Aït Ayach (tribu), tribu marocaine berbère.